Giedrė est un prénom lituanien, issu du mot « giedras » signifiant clair, serein. Ce prénom qui est donc l'équivalent de Claire ou Serena.

Son homologue masculin est Giedrius.

Ce prénom est notamment porté par les personnalités suivantes :

 Giedrė Barauskaitė (1985 - ), de son nom de scène GiedRé, auteure-compositrice et chanteuse lituanienne francophone se produisant essentiellement en France et en Belgique ;
  (1988 - ), mannequin de mode lituanienne ;
  (1944 - ), claveciniste et organiste tchéco-lituanienne ;
 Giedrė Paugaitė (1990 - ), joueuse lituanienne de basket-ball.
  (1968 - ), compétitrice lituanienne de Course d'orientation.

Voir aussi 
 Giedrius

Prénom féminin
Prénom lituanien